Sorín ist der Familienname folgender Personen:

 Ariel Sorín (* 1967), argentinischer Schachspieler
 Juan Pablo Sorín (* 1976), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sorin